Список аэропортов Сахалинской области России

Сокращения

 межд. — международный аэропорт (то есть включенный в Перечень международных аэропортов, составляемый Росавиацией)
 фед. знач. — аэропорт федерального значения (то есть включенный в Реестр аэродромов федерального значения, составляемый Росавиацией)

См. также 
 Список аэропортов России

Примечания

Ссылки 
 . Сайт Федерального агентства воздушного транспорта России.
 
 Неофициальная карта аэродромов России

Списки аэропортов России по регионам
Авиация Сахалинской области